Обтовский сельский совет () — входит в состав Кролевецкого района Сумской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в с. Обтово
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Обтово 
 с. Губаревщина 
 с. Погореловка

Примечания 

Местные советы (Кролевецкий район)